Адолф Майер може да се отнася за:
 Адолф Бернхард Майер (1840 – 1911) – германски антрополог и орнитолог
 Адолф Майер (1843 – 1942) – германски химик
 Адолф Майер (1866 – 1950) – швейцарско-американски психиатър
 Адолф дьо Майер (1868 – 1946) – френски фотограф, художник и колекционер
 Адолф Майер (1881 – 1929) – германски архитект